— японская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 : золото ().
 Зимние Азиатские игры: серебро (2007).
 : золото (2005), серебро (2003, 2006, 2007, 2008), бронза (1998).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 【KGS】土屋由加子さん Ms. Yukako Tsuchiya

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Японии по кёрлингу